2-я городская клиническая больница — название учреждений здравоохранения в нескольких городах.

Беларусь 
 2-я городская клиническая больница в Минске.

Россия 
 2-я городская клиническая больница — старое название Ивановской клинической больницы имени Куваевых (Иваново).
 Городская клиническая больница № 2 имени В. И. Разумовского в Саратове.